|-
| 144601 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144602 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144603 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144604 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144605 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144606 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144607 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144608 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144609 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144610 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144611 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144612 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144613 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144614 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144615 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144616 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144617 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144618 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144619 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144620 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144621 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144622 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144623 - || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144624 - || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144625 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144626 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144627 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144628 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144629 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144630 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144631 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144632 - || || 19 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144633 Georgecarroll || || 21 de març de 2004 || Stony Ridge || Stony Ridge
|-
| 144634 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144635 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144636 - || || 20 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144637 - || || 20 de març de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144638 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144639 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144640 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144641 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144642 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144643 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144644 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144645 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144646 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144647 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144648 - || || 24 de març de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144649 - || || 24 de març de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144650 - || || 25 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144651 - || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144652 - || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144653 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144654 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144655 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144656 - || || 25 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144657 - || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144658 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144659 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144660 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144661 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144662 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144663 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144664 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144665 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144666 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144667 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144668 - || || 27 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144669 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144670 - || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144671 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144672 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144673 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144674 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144675 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144676 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144677 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144678 - || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144679 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144680 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144681 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144682 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144683 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144684 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144685 - || || 29 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144686 - || || 29 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144687 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144688 - || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Deep Lens Survey
|-
| 144689 - || || 31 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144690 - || || 16 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144691 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144692 Katemary || 2004 GC || 9 d'abril de 2004 | Wrightwood || J. W. Young
|-
| 144693 - || 2004 GF || 8 d'abril de 2004 | Siding Spring || SSS
|-
| 144694 - || || 10 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144695 - || || 8 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144696 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144697 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144698 - || || 8 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144699 - || || 12 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144700 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-|}

4